Khanty-Mansijskij autonome okrug (, ) er en autonom okrug og en føderal enhed i Rusland med et areal på 534.801 km² og  indbyggere. Administrativt er okrugen en del af Tjumen oblast. Khanty-Mansijskij har en betydelig olieproduktion og har stor betydning for russisk økonomi. Den største by i okrugen er Surgut, der har  indbyggere. Andre større byer i okrugen er Nizjnevartovsk, der har  indbyggere, Neftejugansk med  indbyggere og Khanty-Mansijsk, der har  indbyggere.

Floden Obs afvandingsområde dækker en stor del af okrugen, der strækker sig fra Uralbjergene i vest og østover ind i den asiatiske del af Sibirien. Okrugen grænser i vest mod republikken Komi, i nord mod Jamalo-Nenetskij autonome okrug, i sydøst mod Tomsk oblast og i syd mod Omsk, Tjumen og Sverdlovsk oblaster.

De oprindelige indbyggere i området er folkeslagene Khanty og Mansij, som taler de ob-ugriske sprog khanty og mansijsk, der er ugriske sprog, som tilhører den uralske sprogfamilie. I dag tales khanty af i alt 9.600 og mansijsk af i alt 940 personer. De to folkeslag udgør samlet mindre end 2,5% af befolkning i okrugen, hvor russisk er det fremherskende sprog, og russere udgør over 63% af befolkningen.

Demografi

Referencer

Eksterne henvisninger